«Нортенгерское абба́тство» — первый подготовленный к публикации роман Джейн Остин, хотя он был написан после «Чувства и чувствительности» и «Гордости и предубеждения».

По словам Кассандры Остин роман «Сьюзен» (таково было первоначальное название) был написан в 1798—1799 годах. В 1803 году Остин подкорректировала его для печати и продала лондонской книготорговой компании Crosby & Co за £10. Но компания, не зная об авторстве Остин, выступила против публикации и отослала рукопись брату писательницы Генри Остину.

Роман увидел свет лишь после её смерти, в конце декабря 1817 года, под одной обложкой с другим романом — «Доводы рассудка».

Русский перевод романа был выполнен И. С. Маршаком.

Сюжет 
История семнадцатилетней девушки Кэтрин Морланд, романтичной и увлечённой готической литературой. Кэтрин приглашена богатыми соседями посетить вместе с ними Бат. Первое время девушка страдает от одиночества, но вскоре её знакомят с загадочным молодым человеком, мистером Генри Тилни, а затем и с другими членами его семьи. В то же время в её окружении появляется бойкая Изабелла Торп, которая мечтает выйти замуж за брата Кэтрин, Джеймса. Кэтрин оказывается в центре интриг.

Основные персонажи 
 Кэтрин Морланд () — семнадцатилетняя девушка, поглощённая чтением готических романов. В детстве «была шумной и озорной девочкой», однако, к пятнадцати годам «она начала завивать волосы… её внешность улучшилась, лицо округлилось и посвежело, глаза стали более выразительными, а фигура — соразмерной. Она перестала быть грязнулей и научилась следить за собой, превратившись в опрятную и миловидную девушку». Любящая сестра, имеет большую семью. Часто Кэтрин представляет себя героиней готического романа. В силу своего возраста она наивна, скромна, добродушна и плохо знает жизнь. Генри Тилни находит её откровенной и оттого забавной. Характер мисс Морланд растёт по ходу романа — учась на своих ошибках, она постепенно становится настоящей героиней.
 Джеймс Морланд () — старший брат Кэтрин. Является предметом пылких взаимных чувств подруги Кэтрин Изабеллы Торп.
 Генри Тилни () — высокообразованный священнослужитель (ему около двадцати пяти лет), младший сын состоятельной семьи Тилни. Для Кэтрин он олицетворение романтического героя. Он саркастичен, интуитивно развит и талантлив, остр на язык и обаятелен, внимателен и заботлив (отношения с сестрой). По мнению исследователя творчества Остин Маргарет С. Салливан этот персонаж списан с известного английского писателя Сиднея Смита.
 Джон Торп () — брат Изабеллы; заносчивый и крайне хвастливый молодой человек. Неприятен Кэтрин. «Испытывает» к ней симпатию.
 Изабелла Торп () — сестра Джона, подруга Кэтрин, возлюбленная Джеймса. Лицемерная, ветреная и корыстная молодая особа, занятая поисками богатого мужа. По прибытии в Бат знакомится с Кэтрин Морланд и заводит с ней дружбу. Кроме того, когда мисс Торп узнаёт о наличии у подруги брата Джеймса (девушка по недоразумению подозревает в более выгодном финансовом положении) она влюбляет его в себя, водит за нос, и в конце концов изменяет с Фредериком Тилни, после чего помолвка расторгается.
 Генерал Тилни () — суровый родитель Фредерика, Генри и Элинор Тилни. Отставной генерал.
 Элинор Тилни () — сестра Генри. Проживает в аббатстве Нортенгер. Компаньонка Кэтрин и Генри. Послушная дочь, сердечный друг, милая сестра, находится под гнётом отца.
 Фредерик Тилни () — старший брат Генри (предполагаемый наследник семейного состояния), офицер армии, любитель флирта и красивых женщин.
 Мистер Аллен () — приятный мужчина, некоторым напоминающий мистера Беннета, отца семейства Беннетов из романа «Гордость и предубеждение».
 Миссис Аллен () — слегка праздная женщина, любит модно наряжаться и повторять за другими их же реплики.

Примечания

Ссылки 
 
 

Романы 1817 года
Романы на английском языке
Романы Джейн Остин
Романы, опубликованные посмертно
Романы воспитания